Едберт (*Eadberht, д/н — 20 серпня 758) — король Нортумбрії у 737—758 роках. 
 Едберт І (король Кента), Едберт І (*Eadberht I, д/н —748) — король Кенту у 725—748 роках.